Наги́бин — русская фамилия и топоним:

Известные носители 
 Нагибин, Александр Владимирович (род. 1965) — советский и российский футболист, судья, функционер.
 Нагибин, Василий Николаевич (1908—1987) — советский лыжник, преподаватель.
 Нагибин, Владимир Владимирович (род. 1981) — российский футболист.
 Нагибин, Иван Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Нагибин, Михаил Васильевич (1935—2000) — советский организатор авиационной промышленности.
 Нагибин, Николай Анисимович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Нагибин, Тимур Сергеевич (род. 1993) — российский боец смешанных единоборств.
 Нагибин, Юрий Маркович (1920—1994) — русский советский писатель, журналист и прозаик, сценарист, автор мемуаров.



Топонимы 
 Нагибин — хутор в Чертковском районе Ростовской области России.
 Нагибина — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области России.

См. также 
 Нагибино